Duck Soup (1927), een film uit 1927 met Laurel en Hardy
Duck Soup (1933), een film uit 1933 met de Marx Brothers